Arfmann ist der Familienname folgender Personen

 Dietrich Arfmann (1897–1945), deutscher Kommunist
 Friedrich Arfmann, deutscher Rudersportler
 Georg Arfmann (1927–2015), deutscher Bildhauer
 Matthias Arfmann (* 1964), deutscher Musiker und Musikproduzent